Vijfde klasse (Nederlands amateurvoetbal)
 Vijfde klasse (voetbal België)
 Standaardstations van de Staatsspoorwegen#Type SS "vijfde klasse" in Nederland